Кари́н Матте́й (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии